Călărași ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Rajon Călărași, Republik Moldau
 Kreis Călărași, Region Walachei, Rumänien
 Călărași, Hauptstadt des Kreises Călărași, Rumänien
 Călărași (Republik Moldau), Hauptstadt des Rajons Călărași, Republik Moldau
 Călărași (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani, Rumänien
 Călărași (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj, Rumänien
 Călărași (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj, Rumänien